Gianni Alberto Vitrotti – regista, fotoreporter e giornalista italiano
 Giovanni Vitrotti – direttore della fotografia e regista cinematografico italiano
 Giuseppe Paolo Vitrotti – direttore della fotografia e operatore cinematografico italiano